Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2022 проводился с 8 по 13 марта 2022 года в городе Middleton (штат Висконсин). Турнир проводился в 15-й раз.

В чемпионате принимали участие 25 команд.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на  2022.

Победителями чемпионата стала (во второй раз в истории чемпионатов) команда Бекка Хэмилтон / Мэтт Хэмилтон, победившая в финале команду Моника Уокер / Andrew Stopera. Бронзовые медали завоевала команда Джейми Синклер / Рич Руохонен.

Формат турнира

Составы команд

Предварительный этап 
Команды играют по олимпийской системе до трёх поражений.

Стадия A 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

A1

A2

Стадия B 
Победители стадии B (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию C.

B1

B2

Стадия C 
Победители стадии C (четыре команды) проходят в медальный раунд, проигравшие — выбывают.

C1

C2

C3

C4

Медальный раунд 
Отбор четырёх команд для плей-офф, который проводится по системе Пейджа

1) Отбор из четырёх команд, квалифицировавшихся на стадиях A и B, двух команд для четвертьфинала «1-я команда против 2-й»

2) Отбор из оставшихся шести команд двух команд для четвертьфинала «3-я команда против 4-й»

Плей-офф 
Время начала матчей указано местное (UTC-6)

Четвертьфиналы. 12 марта, 15:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 12 марта, 19:00

Финал. 13 марта, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:
 Плейлист «2022 USA Curling Mixed Doubles National Championship» (19 видео) на YouTube-канале «USA Curling»

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2022

Спорт в США в 2022 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Висконсине
Март 2022 года